Antonio Zanolini – politico italiano
 Bruno Zanolini – compositore e didatta italiano
 Cesare Zanolini – militare e politico italiano
 Pietro Zanolini – vescovo cattolico italiano
 Umberto Zanolini – ginnasta italiano
 Stazione di Bologna Zanolini – stazione ferroviaria di Bologna